Щире́ц — топоним в Львовской области Украины:
 Щирец — посёлок городского типа в Пустомытовском районе.
 Щерек (Щирец) — река в Пустомытовском и Николаевском районах.